Le Marathon de Varsovie est une épreuve de course à pied d'une distance de 42,195 km dans la ville de Varsovie, en Pologne.

La première édition du marathon de Varsovie a eu lieu en 1979.

Parcours

Faits marquants

Vainqueurs

 Record de l'épreuve

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Liste de marathons
 Semi-marathon de Varsovie

Lien externe 
   Site officiel

Varsovie
Événement sportif à Varsovie
Compétition fondée en 1979